Мерси — «спасибо» по-французски, в качестве галлицизма используется в русском языке. 

Также может означать:

 Мерси (река) — река на севере Англии.
 Мерси (река, Тасмания) — река на острове Тасмания (Австралия).
 Мерси (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Мерси (Йонна) — коммуна во Франции, в департаменте Йонна.
 Ме́рси — спектакль БДТ им. Г. А. Товстоногова. Режиссёр Владимир Золотарь. По одноимённой пьесе Игоря Шприца, основанной на сюжете фильма Марселя Карне «Обманщики».
 Мерси — рок-группа из Эстонии.

Персоналии 
 Мерси, Клаудиус Флоримунд (1666—1734) — австрийский генерал-фельдмаршал
 Мерси, Франц фон (1597—1645) — австрийский и баварский генерал.
Псевдонимы
 Мерси — прозвище американской актрисы и исполнительницы на радио Мерседес Маккэмбридж.
 Мерси Шелли — литературный псевдоним группы авторов, распространяющих свои произведения преимущественно в Интернет.

См. также 
 Mercy
 Мерси-Аржанто